Натуральне число 1527
 1527 рік до нашої ери
 1527 рік нашої ери